Bayern može značiti:
FC Bayern München - nogometni klub
njemački naziv za Bavarsku
Bayern (pjesma)